Сокращения cot, COT (латиницей) могут означать:
  — одно из обозначений котангенса (другое используемое обозначение, распространённое, в частности, в русскоязычных источниках — ).
 cot — код языка какинте (семья аравакских языков) по стандарту ISO 639-3.
 .
  (обозначается COT, от ) — часовая зона южноамериканского государства Колумбии; находится в часовом поясе UTC−5:00; по состоянию на 2022 год, не использует летнее время ( 11месячного периода с мая 1992 по апрель 1993 года).
 COT — код IATA для  близ города Коталла в округе Ла-Саль на юге штата Техас, США.
 COT — тикер компании Cott Corporation на Нью-Йоркской фондовой бирже.

См. также 
  (кириллицей)